Бо́ксбойтель ( — букв. «козлиный мешок», «козлиная мошонка») — похожая на флягу стеклянная бутылка, обычно тёмно-зелёного цвета, объёмом 0,75 л в форме сплющенного эллипсоида.

Боксбойтель используется в течение более 250 лет для розлива франконского вина с вюрцбургского виноградника Штайн. Со временем эта форма бутылка стала атрибутом и символом франконского вина в целом. «Боксбойтельная дорога» () — туристическая «виноградная дорога» в винодельческом регионе южнее франконского города Хаммельбурга.

В бутылки похожей формы, называемые «кантил» (cantil), также разливают Mateus и другие розовые вина Португалии. Изредка такие бутылки можно встретить в Греции и Италии, где они называются «пульчанелла». В 1983 году франконские виноделы пытались закрепить за собой товарный знак на боксбойтель, но проиграли дело в Европейском суде.

В отношении происхождения названия бутылки существует несколько версий. Как и древнеримский бог виноделия Бахус, козёл, поедающий виноград, является символом веселья и излишеств, связанных с употреблением алкоголя. По другой, анатомической версии, боксбойтель напоминает своей формой мошонку козла.

Примечания

Литература 
 Hildebrecht Hommel: Bocksbeutel und Aryballos. Philologischer Beitrag zur Urgeschichte einer Gefäßform. Winter, Heidelberg 1978 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1978,2). ISBN 3-533-02707-4
 Hinrich Borkenstein (1705—1777): Der Bookesbeutel. Hrsg. von Heitmüller, Leipzig 1896

Ссылки 
 wein-abc.de: Bocksbeutel
  Schalander und Bocksbeutel, Sprachecke in den Echo-Zeitungen
 Винная бутылка: история и типы
 Deutsche Welle: Кошерное вино. Сделано в Германии

Бутылки
Культура Франконии
Виноделие Германии